Esta é uma lista de municípios da província espanhola e comunidade autónoma das Astúrias.

Asturias
 Lista
Municípios da Espanha por nome
Localidades da Espanha
Localidades das Astúrias